Arehucas puede referirse a:

 Antiguo nombre dado a una ciudad del norte de Gran Canaria llamada actualmente Arucas.

 Ron Arehucas, fabricado en la ciudad de Arucas

 Destilerías Arehucas, productora del ron canario que lleva su nombre.